Amerikai Egyesült Államok
Dawson (Alabama)
Dawson (Georgia)
Dawson (Illinois)
Dawson (Iowa)
Dawson Springs, Kentucky, korábban „Dawson City” volt a neve
Dawson (Maryland)
Dawson (Missouri)
Dawson (Minnesota)
Dawson (Nebraska)
Dawson (Nyugat Virginia)
Dawson (Ohio)
Dawson (Oregon)
Dawson (Pennsylvania)
Dawson (Texas)
Dawson (Új-Mexikó)